Luke Evans peut désigner:
 Luke Evans (né en 1979), acteur britannique ;
 Luke Evans (né en 1983), homme politique conservateur britannique ;
  (né en 1987), joueur de cricket anglais ;
  (né en 1988), joueur de rugby gallois ;
 Luke Evans (né en 1991), joueur de basket-ball américain.